Het ATP-toernooi van Londen 2001 (met de officiële naam Stella Artois Championships 2001) werd gespeeld van 11 tot 17 juni 2001 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen